Нелвин Солис Эскаланте (; родился 3 ноября 1989 года, Серкадо, Боливия) — боливийский футболист, полузащитник клуба «Стронгест».

Клубная карьера 
Солис — воспитанник клуба «Стронгест». В 2007 году он дебютировал в чемпионате Боливии. 11 апреля 2009 году в матче против «Реал Маморе» Нелвин забил свой первый гол за команду. В 2012 году Солис помог «Стронгесту» выиграть чемпионат, а затем ещё дважды подряд завоевал золотые медали.

Летом 2015 года Нелвин перешёл в «Циклон». 9 августа в матче против «Университарио» он дебютировал за новую команду. 27 августа в поединке против «Блуминга» Солис забил свой первый гол за «Циклон».

Достижения 

Командные

 «Стронгест»
  Чемпионат Боливии по футболу — Клаусура 2011/2012
  Чемпионат Боливии по футболу — Апертура 2012/2013
  Чемпионат Боливии по футболу — Апертура 2013/2014

Примечания

Ссылки 
 
 Ficha en Ceroacero
 Ficha en BDFA
 Ficha en Fichajes

Футболисты Боливии
Игроки ФК «Стронгест»
Игроки ФК «Насьональ» Потоси